Бен Сондерс: Сондерс, Бен (род. 1977) — британский полярный исследователь, атлет, оратор-мотиватор.
 Сондерс, Бен (род. 1983) — американский боец ММА.